Банатско-Вишничево () — село в Сербии, в общине Житиште, в Среднебанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 384 жителя.

Село расположено на юго-востоке общины, имеет «крестообразную планировку».

Демография 
В селе Банатско-Вишничево, по переписи 2002 года проживали 319 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 45,8 лет (44,0 года у мужчин и 47,4 года у женщин). В селе есть 148 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,59.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины